TCF může být
 Transparency and consent framework (Rámec pro transparentnost a souhlas) – projekt fy Interactive Advertising Bureau podporující spolupráci v RTB reklamě
 Totally Chlorine Free – angl. zkratka slov neobsahuje žádný chlor, 
 TCF Bank – americká firma